Халки — греческое название турецкого острова Хейбелиада, одного из Принцевых островов в Мраморном море неподалёку от Стамбула.
 Ворота Халки — ворота Августеона в Константинополе
 Христос Халки — образ, украшавший эти ворота
 Халки — остров в Греции, в архипелаге Додеканес недалеко от Родоса.
 Ваэль аль-Халки (араб. وائل نادر الحلقي‎; род. 1964) — сирийский политический и государственный деятель.